St. Martin's (Scilly-eilanden), een van de vijf bewoonde eilanden van de Scilly-eilanden
 St. Martin's (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 St. Martin's (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire